La Rioja, comunità autonoma e provincia della Spagna
La Rioja, città dell'Argentina
Provincia di La Rioja, provincia dell'Argentina

de:Rioja
pt:Rioja